Кульдур:
 Кульдур — река в ЕАО, левый приток реки Бира, длина 64 км;
 Кульдур — посёлок в Облученском районе ЕАО, бальнеологический курорт федерального значения на базе источника;
 Кульдур — станция на железнодорожной ветке Известковая — Чегдомын в двух километрах от курорта Кульдур.